Kley ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Kley (* 1959), Schweizer Rechtswissenschaftler
 Birgit Kley (* 1956), deutsche Chanson-Sängerin und Texterin
 Carl Kley (1831–1914), deutscher Maschinenbauingenieur
 Chaney Kley (1972–2007), US-amerikanischer Schauspieler

 Eduard Kley (1789–1867), deutscher Prediger und Pädagoge; einer der Begründer des Reformjudentums
 Gerry Kley (1960–2021), deutscher Politiker (FDP)
 Gisbert Kley (1904–2001), deutscher Politiker (CSU) und Manager
 Heinrich Kley (1863–1945), deutscher Zeichner und Karikaturist
 Ivan Kley (* 1958), brasilianischer Tennisspieler
 Karl-Ludwig Kley (* 1951), deutscher Jurist und Manager
 Louis Kley (1833–1911), französischer Bildhauer
 Max Kley (1867–1940), deutscher Verwaltungsbeamter und Richter
 Max Dietrich Kley (* 1940), deutscher Jurist und Manager
 Otto Kley (1882 – nach 1921), deutscher Politiker (Zentrum)
 Paul Kley (1904–1985), deutscher Musiker und Bandleader
 Roland Kley (* 1952), Schweizer Professor für Politikwissenschaft 
 Stefanie Kley, deutsche Soziologin
 Will Kley († 2015), deutscher Szenenbildner

Kley ist der Name des Ortsteiles

 Kley (Bergisch Gladbach), Ortsteil im Stadtteil Romaney von Bergisch Gladbach
 Kley (Dortmund)

Siehe auch:

 Klay
 Klei
 Kleih
 Klaj
 Gley